Amerikai Egyesült Államok
Junction (Idaho)
Junction (Illinois)
Roseville (Kalifornia), régi neve Roseville
Junction (Nyugat-Virginia)
Junction (Ohio)
Junction (Texas)
Junction (Utah)
Junction (Wisconsin)
lásd még
Junction City (egyértelműsítő lap)